Blanka est un prénom hongrois féminin.

Équivalents 
 Blanche

Personnalités portant ce prénom 
Blanka Heirman, actrice belge (1941-)
Blanka Paulů, fondeuse tchèque (1954-)
Blanka Vítková, chanteuse d'opéra croate (1948-2014)
Blanka Vlašić, athlète croate (1983-)

Personnages 
Blanka dans la série de jeux vidéo Street Fighter.

Voir aussi
 Blanka, chanson de PNL.

Prénom hongrois
Prénom féminin